Почётный гражданин города Мелитополя — звание, присуждаемое за значительный вклад в развитие Мелитополя.

История 
Традиция присвоения почётного гражданства появилась в Российской империи в 1785 году после изданной Екатериной II Грамоты на права и выгоды городам Российской империи.

Сохранилось мало имён почётных граждан Мелитополя, получивших это звание до Октябрьской революции. Звание «Почётный гражданин» было упразднено декретом ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Возрождение звания произошло в 1967 году, вероятно, в честь 125-летия города. В советский период этого звания удостоились всего 7 человек.

Присвоение звания 
Положение «О присвоении звания „Почётный гражданин города Мелитополя“» гласит:

…Звание «Почётный гражданин города Мелитополя» присваивается за:
 весомый вклад в социально-культурное развитие города, активную патриотическую работу по воспитанию молодежи, особые заслуги перед городом в области промышленности, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, строительства, коммунального хозяйства и благоустройства;
 большие достижения в профессиональной деятельности, которые способствовали дальнейшему развитию города, росту социально-экономического и научно-технического потенциала города;
 весомый вклад в развитие местного самоуправления;
 существенный вклад в защиту интересов города и горожан;
 миротворческую, благотворительную, милосердную, общественную деятельность на благо города и горожан…
Приложение к решению Мелитопольского городского совета от 30.09.2005 № 652 сессии IV созыва.

Звание присваивается с 1967 года. По состоянию на сентябрь 2012 года оно было присвоено 68 раз.

Решение о присвоении звания «почётный гражданин г. Мелитополь» принимается на сессии Мелитопольского городского совета. Гражданам, которым присвоено это звание, вручается удостоверение и нагрудный знак в День города Мелитополя.

Список почётных граждан Мелитополя 
Список составлен на основании экспозиции «Почётные граждане Мелитополя» в Мелитопольском краеведческом музее. Также даны ссылки на другие источники, освещающие биографии почётных граждан и присвоение им звания.

Примечания

Литература 
 

Списки:Мелитополь

Мелитополь